Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1970 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Ann Jones. Das Finale bestritten Margaret Court und Billie Jean King, das Court in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1970